Вале́рио Фьо́ри (; 27 апреля 1969 года, Рим, Италия) — итальянский футболист, вратарь. Всю свою карьеру провёл в Италии, выступая за «Лацио», «Кальяри», «Чезену» (Серия Б), «Фиорентину», Пьяченцу» и «Милан».

Перед началом сезона 1999/00, в возрасте 30 лет, перешёл в «Милан», согласившись на роль одного из резервных вратарей команды; провёл по одному матчу за клуб в Серии А и Кубке Италии. Летом 2008 года завершил игровую карьеру и продолжил работу в «Милане» в качестве тренера вратарей.

Карьера 
Первым клубом Фьори был римский «Лодиджани». За него Валерио сыграл один матч в сезоне 1985/86 серии C2. В 1986 он перешёл в «Лацио». За 7 лет Фьори провёл в серии B и серии A 117 матчей. После этого Валерио выступал в пяти клубах — «Кальяри», «Чезене», «Фиорентине», «Пьяченце» и «Милане».

После завершения карьеры Валерио Фьори остался в «Милане» и стал тренером вратарей.

Личная жизнь 
В 1996 году у Валерио родились сыновья-близнецы — Эмануэле и Даниэле.

12 июля 2007 года Фьори получил степень бакалавра в римском университете Ла Сапиенца.

Достижения 
  «Милан»
 Победитель Лиги чемпионов: 2006/07
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2003, 2007
 Обладатель Кубка Италии: 2002/03
 Чемпион Италии: 2003/04
 Обладатель Суперкубка Италии: 2004
 Чемпион мира среди клубов: 2007

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лодиджани»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Милан»